RLC Bastogne is een Belgische voetbalclub uit Bastenaken. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2263 en heeft rood en blauw als kleuren. De club speelde in haar bestaan ruim drie decennia in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
In 1935 ontstond Léopold Club de Bastogne uit het samengaan van Jeunesse Sportive de Bastogne en Excelsior Bastogne. De club sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond met stamnummer 2263. De club speelde de eerste jaren in de provinciale reeksen.

In 1953 bereikte de club voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen of Vierde Klasse. Léopold Club Bastogne eindigde er zijn eerste seizoen al als derde in zijn reeks. Men bleef de volgende jaren tot de middenmoot en subtop behoren, maar eind jaren 50 werden de resultaten minder. Uiteindelijk werd men in 1959 laatste en zo zakte de club na zes jaar nationaal voetbal weer naar Eerste Provinciale. In 1961 keerde men al even terug in Vierde Klasse, maar men eindigde weer op een laatste plaats en zo volgde meteen weer de degradatie.

In 1964 keerde LC Bastogne na weer twee jaar provinciaal voetbal nog eens terug in Vierde Klasse. Ditmaal kon de club er zich wel opnieuw handhaven en men werkte er zich al gauw op tot een van de betere clubs. In 1967, 1968, 1969 behaalde men al telkens een tweede plaats, weliswaar op ruime afstand van de respectievelijke reekswinnaars RA Marchiennoise des Sports, CS La Forestoise en AS Eupen. In 1970 kende Bastenaken uiteindelijk toch succes. De club won zijn reeks en promoveerde zo voor het eerst naar Derde Klasse.

In Derde Klasse eindigde RLC Bastogne de eerste seizoenen in de middenmoot, maar halverwege de jaren 70 kreeg men er het moeilijk. In 1974 eindigde men bij de laatsten, met evenveel punten als AS Herstalienne. Herstal had meer verlieswedstrijden en werd voorlaatste; Bastogne werd 14de en ontliep de degradatie. Twee seizoenen later strandde de club uiteindelijk toch op een voorlaatste plaats en zo degradeerde men in 1976 na zes seizoenen uit Derde Klasse.

Ook in Vierde Klasse gingen de resultaten de volgende seizoenen verder achteruit en in 1979 strandde de club er op een degradatieplaats. Na 15 jaar onafgebroken nationaal voetbal degradeerde RLC Bastogne weer naar Eerste Provinciale. De club bleef er een paar jaar spelen, tot men in 1985 nog eens promoveerde naar Vierde Klasse. Men kon er zich nu een half decennium handhaven in de middenmoot, tot een laatste plaats in 1991 opnieuw de degradatie opleverde na zes seizoenen Vierde Klasse.

De club bleef enkele seizoenen in de provinciale reeksen tot men in 1995 weer eens promoveerde naar Vierde Klasse. In het tweede seizoen strandde RLC Bastogne echter afgetekend op de laatste plaats na een seizoen waarin slechts een competitiezege was gehaald. De club zakte zo in 1997 opnieuw naar Eerste Provinciale. Een titel in Eerste Provinciale in 2000 leverde nogmaals promotie naar Vierde Klasse op. Het verblijf was daar nu van nog kortere duur. Men eindigde er het volgende seizoen immers als voorlaatste en zakte zo in 2001 na een jaar terug naar Eerste Provinciale. De club bleef nu de volgende jaren in de provinciale reeksen spelen.

Resultaten

Externe links 
 http://users.skynet.be/fa338050/

Bastogne, RLC
Sport in Bastenaken
Sportvereniging in Luxemburg (provincie)